

Cinema 
Marcellino pane e vino – film del 1955
Marcellino pane e vino – film del 1991

Altro 
Marcellino pane e vino – opera teatrale
 Marcellino pane e vino – serie animata